Odernheim kan syfta på:

 Odernheim am Glan – em kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz
 Gau-Odernheim – en kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz